Dit is de wereldranglijst van oktober 2005 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 oktober 2005.

Mannen 10